Майнарди

 Майнарди, Гаспаре (, 1800—1879) — итальянский математик.
 Майнарди, Себастьяно (, 1460—1513) — итальянский художник.
 Майнарди, Элиза (1930—2016) — итальянская актриса.
 Майнарди, Энрико (; 1897—1976) — итальянский виолончелист.